Por Avoine pode estar à procura de:
Avoine (Baixa-Normandia) - uma comuna na região da Baixa-Normandia, departamento de Orne, na França;
Avoine (Centro) - uma comuna na região do Centro, departamento de Indre-et-Loire, na França;

Desambiguação